Akron steht für:
 Akron (Okkultist), Pseudonym des Schweizer Künstlers, Musikers, Autors, Astrologen und Okkultisten Karl Friedrich Frey (1948–2017)
 Akron (von Agragas), sikelischer Arzt; siehe Diokles von Karystos
 Akron (Unternehmen), russischer Düngemittelhersteller
 USS Akron (ZRS-4), Starrluftschiff der US-Marine (Jungfernfahrt 1931)
 Akron (Luftschiff), gebaut 1911; halbstarres Luftschiff aus den USA; abgestürzt 1912
 Akron Two-Cycle Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in Kanada:
 Akron (Ontario)

Orte in USA:
 Akron, Großstadt in Ohio
 Akron (Alabama), Ort im Hale County in Alabama
 Akron (Arkansas), Wüstung im Independence County
 Akron (Colorado), Statutory Town in Colorado
 Akron (Illinois), Ort im Peoria County
 Akron (Indiana), Ort im Fulton County
 Akron (Iowa), Ort im Plymouth County
 Akron (Kansas), Ort im Cowley County
 Akron (Michigan), Ort im Tuscola County
 Akron (Mississippi), Ort im Kemper County
 Akron (Missouri), Ort im Harrison County
 Akron (Nebraska), Ort im Boone County
 Akron (New York), Ort im Erie County
 Akron (Pennsylvania), Gemeinde im Lancaster County
 Akron (Utah), Ort im Salt Lake County
 Akron (West Virginia), Ort im Tyler County
 Akron Junction, Ort im Erie County, New York
 Akron Township, mehrere Town(ship)s
 Akron Airport, Airport im Erie County, New York
 Akron Art Museum, Kunstmuseum in Akron, Ohio
 Akron Mine (Colorado), Mine im Gunnison County
 Akron Mine (Nevada), Mine im Clark County
 Akron Oil Field, Ölfeld im Tuscola County, Michigan
 Akron State Wildlife Management Area, Park im Wilkin County, Minnesota
 University of Akron, Universität in Akron, Ohio

Siehe auch:
 Acron (Begriffsklärung)
 Akkon